Marcusenius és un gènere de peix en la família mormyridae endèmica d'Àfrica. Es destaquen per tenir la capacitat de produir i analitzar camps elèctrics febles que utilitzen per a orientar-se, reproduir-se, alimentar-se i comunicar-se.

S'alimenten de petits invertebrats i d'alguns crustacis que es troben a les zones pantanoses i sorrenques de les riberes dels rius. Són peixos sociables i la seva reproducció és poc coneguda.

Morfologia 
D'acord amb la seva morfologia, es pot agrupar dins del grup de «lluços del riu Nil» juntament amb el Mormyrops, Hippopotamyrus, Brienomyrus, Petrocephalus i el Pollimyrus.

De la mateixa manera que la resta de gèneres de la seva família posseeixen un cerebel (o mormyrocerebellum) de gran mida i un cervell de mida proporcional al cos comparable al dels humans, relacionat probablement amb la interpretació de senyals bioeléctriques.

Estat de conservació 
Respecte a l'estat de conservació de les espècies associades a aquest gènere, es pot indicar que d'un total de 35 espècies avaluades per la UICN, 18 poden catalogar-se en la categoria de «risc mínim» (LC o LR/lc), 6 com a «vulnerable» (VU), 2 com a «gairebé amenaçada» (NT o LR/nt) i 2 com a «en perill».

Les principals amenaces per al taxó són difuses i depenen de cada espècie. Així, per a aquelles que es troben en estat vulnerable o en perill es tenen: desforestació, desenvolupament de l'agricultura i sequeres (Marcusenius meronai); pesca il·legal i contaminació (Marcusenius victoriae); pèrdua i degradació de l'hàbitat a causa de l'agricultura i del desenvolupament urbà (Marcusenius brucii), entre altres.

Taxonomia 

 Marcusenius abadii (Boulenger, 1901)
 Marcusenius altisambesi (Kramer, P.H. Skelton, van der Bank, 2007)
 Marcusenius angolensis (Boulenger, 1905)
 Marcusenius annamariae (Parenzan, 1939)
 Marcusenius bentleyi (Boulenger, 1897)
 Marcusenius brucii (Boulenger, 1910)
 Marcusenius cuangoanus (Poll, 1967)
 Marcusenius cyprinoides (Linnaeus, 1758)
 Marcusenius deboensis (Daget, 1954)
 Marcusenius devosi (Kramer, P.H. Skelton, van der Bank, 2007)
 Marcusenius dundoensis (Poll, 1967)
 Marcusenius friteli (Pellegrin, 1904)
 Marcusenius furcidens (Pellegrin, 1920)
 Marcusenius fuscus (Pellegrin, 1901)
 Marcusenius ghesquierei (Poll, 1945)
 Marcusenius greshoffii (Schilthuis, 1891)
 Marcusenius intermedius (Pellegrin, 1924)
 Marcusenius kainjii (D. S. C. Lewis, 1974)
 Marcusenius kutuensis (Boulenger, 1899)
 Marcusenius leopoldianus (Boulenger, 1899)
 Marcusenius livingstonii (Boulenger, 1899)
 Marcusenius macrolepidotus (W. K. H. Peters, 1852)
 Marcusenius macrophthalmus (Pellegrin, 1924)
 Marcusenius mento (Boulenger, 1890)
 Marcusenius meronai (Bigorne & Paugy, 1990)
 Marcusenius monteiri (Günther, 1873)
 Marcusenius moorii (Günther, 1867)
 Marcusenius ntemensis (Pellegrin, 1927)
 Marcusenius nyasensis (Worthington, 1933)
 Marcusenius pongolensis (Fowler, 1934)
 Marcusenius rheni (Fowler, 1936)
 Marcusenius sanagaensis (Boden, Teugels & Hopkins, 1997)
 Marcusenius schilthuisiae (Boulenger, 1899)
 Marcusenius senegalensis (Steindachner, 1870)
 Marcusenius senegalensis gracilis (Pellegrin, 1922)
 Marcusenius senegalensis pfaffi (Fowler, 1958)
 Marcusenius senegalensis senegalensis (Steindachner, 1870)
 Marcusenius stanleyanus (Boulenger, 1897)
 Marcusenius thomasi (Boulenger, 1916)
 Marcusenius ussheri (Günther, 1867)
 Marcusenius victoriae (Worthington, 1929)

Filogènia

Referències

Bibliografia